Aeginura är ett släkte av nässeldjur. Aeginura ingår i familjen Aeginidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Aeginura